Zaghi – cognome italiano
 Carlo Zaghi (1910-2004) – giornalista e storico italiano
 Nicola Zaghi (1967) – ex cestista italiano
 Roberto Zaghi (1969) – fumettista italiano